Le Championnat de squash du British Open féminin 2022 est l'édition 2022 du British Open qui se déroule au KCOM Stadium à Kingston upon Hull du 28 mars au 3 avril 2022. 

Le tableau comporte 48 joueuses dont 8 têtes de série. Une wild card est octroyée à Katie Malliff et à Millie Tomlinson.
La championne du monde et  mondiale Nour El Sherbini est forfait à cause d'une blessure à la hanche survenue lors de la finale du tournoi Black Ball Squash Open.

En finale, Hania El Hammamy l'emporte sur la nouvelle  mondiale Nouran Gohar.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de , identique à celle de l'épreuve masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open masculin 2022
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Fiche tournoi PSA

féminin 2022
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2022
Sport en mars 2022
Sport en avril 2022
PSA World Series 2022